Суперлига 2001/2002 годов () — 62-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Влазния» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

2001/2002
Албания
Албания
2001 год в Албании
2002 год в Албании
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002